Оситня́жка () — село на Украине, Кировоградская область, Новомиргородский район.

Село находится в ложбинке и тянется вдоль речки Ташлык. Протяженность села составляет 4,5 км по речке Ташлык. Жители села: 80 % — украинцы, 15 % — русские, 5 % — молдаване.

В селе есть 3 мото-тракторные бригады, 2 фермы. Особо бурное развитие дают сельские фермеры, за счет которых поднимается уровень мясо-молочной сферы. В селе также имеется детский сад и средняя образовательная школа. Также есть сельский клуб, сельская контора, и почта. В центре села также находится 3 продовольственных магазина, базарный день — среда, в этот день раз в неделю приезжают продавцы с других районных центров.

В селе есть обелиск памяти освобождения села от немецких захватчиков.

Ссылки 
 Оситняжська сторінка 

Населённые пункты Новомиргородского района